Verdura, ortaggi ed erbe utilizzate nell'alimentazione 
 Verdura, fiume italiano
 Verdura, singolo dei Pinguini Tattici Nucleari
 Verdura, frazione di Casatenovo, in provincia di Lecco